Jaritschew (Яричев) ist der Familienname von:

 Aslan Jaritschew (gest. 2000), tschetschenischer Liederdichter und Kämpfer
 Umar Denelbekowitsch Jaritschew (1941–2020), tschetschenischer Dichter